Kopyść – Festiwal Piosenki Żeglarskiej Kopyść

 Kopyść – wieś w województwie łódzkim, w powiecie łaskim
 Kopyść – łyżka drewniana.